Mastodiaceae är en familj av svampar. Mastodiaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mastodiaceae